Die A Grupa 1969/70 war die 46. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 9. August 1969 und endete am 27. Juli 1970. Wegen der WM 1970 in Mexiko wurden die letzten sechs Spieltage erst im Juli ausgetragen. Meister wurde Lewski-Spartak Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1969
Fußballsaison 1969/70